Edita puede referirse a:

 Edita Gruberová, cantante de ópera eslovaca.
 Edita Guerrero Neira, cantante peruana de cumbia.
 Edita Kubelskienė, deportista lituana que compitió en ciclismo. 
 Parargyrops edita, especie de peces de la familia Sparidae en el orden de los Perciformes.
 Edita Abdieski, cantautora suiza.
 Edita (Santa), monja inglesa, hija del rey Edgar el Pacífico.